La Rosa ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel la Rosa (* 1985), deutscher Rennfahrer

 Guillermo La Rosa (* 1952), peruanischer Fußballspieler
 Giuseppe La Rosa (* 1963), italienischer Regisseur
 Michele La Rosa (* 1980), italienischer Autorennfahrer
 Ugo La Rosa (* 1925), italienischer Dokumentarfilmer

La Rosa ist der Name folgender Orte:
 La Rosa, Ortsteil der Gemeinde Terricciola, Provinz Pisa, Italien

Siehe auch:
 De la Rosa